Игъл може да се отнася за:
 Градове в САЩ
 Игъл (Айдахо)
 Игъл (Колорадо)

 Други
 Игъл- американски отбор за автомобилни състезания
 Игъл (окръг), окръг в Колорадо, САЩ
 Игъл, една от Хесперидите